Julio Vivas puede referirse a:

 Domingo Julio Vivas (1895-1952), un bandoneonista, guitarrista y compositor argentino de tango, que fue uno de los guitarristas de Carlos Gardel.
Julio Vivas García (1923-), historietista catalán.